Боднарук Іван Лазарович — педагог-просвітянин, письменник, есеїст, журналіст, громадський діяч, літературний критик і рецензент.
 Боднарук Іван Петрович — архітектор.